Натуральне число 258
 258 рік до нашої ери
 258 рік нашої ери